

Integralne części wsi w Polsce 
 Ukazy – część wsi Falatycze w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Platerów.
 Ukazy – część wsi Czeberaki w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Stara Kornica.
 Ukazy – część wsi Kołodziąż-Rybie w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Sadowne.